2 miejscowości w Polsce: 
 Wąwał – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubień Kujawski 
 Wąwał – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tomaszów Mazowiecki